Annularia — рід грибів. Назва вперше опублікована 1815 року.

Класифікація 
До роду Annularia відносять 24 видів:

Примітки 

Роди грибів